Витоша може да се отнася за:

 Витоша, планина в Западна България
 Витоша, природен парк в планината Витоша
 „Витоша“ („Витошка“), основен булевард в София
 „Витоша“, един от 24-те административни района на София
 „Витоша“, квартал в София, част от район „Лозенец“ (а не от район „Витоша“, въпреки съвпадението на имената).
 Витоша, махала на кочанското село Оризари в Република Македония
 „Витоша“, български вестник
 „Витоша“, футболен отбор от с. Бистрица
 „Витоша“, български кашкавал от краве мляко
 „Витоша“, първият български компютър
 Радио „Витоша“, софийска радиостанция
 „Витоша“, завод за конфекция и трикотаж в София